(né en 1961), historien français ;
Jean-François Berdah (né en 1962), cancérologue français;
 Magali Berdah (née en 1981), agente artistique, présentatrice et chroniqueuse française.

Autre 

 le , montagne malaisienne.

Voir aussi